Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour 2009, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Laurent Recouderc che ha battuto in finale 6–0, 6–2 Santiago Ventura.

Thomaz Bellucci ha deciso di non difendere il titolo conquistato l'anno precedente.

Teste di serie

  Marcos Daniel (secondo turno)
  Pablo Andújar (secondo turno)
  Jiří Vaněk (secondo turno)
  Victor Crivoi (semifinali)

 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Santiago Ventura (finale)
 Luis Horna (primo turno)
 Adrian Mannarino (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Morocco Tennis Tour 2009